Râul Frasin se poate referi la:

 Frasin - afluent al râului Bistra Mare
 Frasin - afluent al Jijiei
 Frasin - afluent al Târșolț